Newtown ist der Name von Orten in Pennsylvania

* Newtown (Bucks County), Pennsylvania ZIP 18940
 Newtown (Schuylkill County), Pennsylvania
 Newtown Township (Bucks County), Pennsylvania ZIP 18940
 Newtown Township (Delaware County), Pennsylvania ZIP 19073

Siehe auch:
 Newton Township (Lackawanna County), Pennsylvania
 North Newton Township (Cumberland County), Pennsylvania
 South Newton Township (Cumberland County), Pennsylvania